Feinstoff (der) bezeichnet 

 im Bauwesen bestimmte Betonzusatzstoffe
 in der Esoterik eine angenommene zweite, „feinere“ Form von Materie, siehe Feinstofflichkeit.